Le patronyme Schellenberger peut faire référence à :

  ;
  ;
 Gary Schellenberger (1943-) est une personnalité politique canadienne ;
  ;
 Hans-Jörg Schellenberger (1948-) est un hautboïste allemand ;
 Raphaël Schellenberger (1990-) est une personnalité politique française ;
 .

Voir aussi 
 Schellenberg
 Shallenberger